Pürstling ist der Ortsname von

 Pürstling (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Pürstling (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pürstling (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern
 Pürstling (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Pürstling (Schliersee), Ortsteil des Marktes Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Pürstling am Parstling, Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

 Pürstling (Gemeinde Regau), Ortschaft der Gemeinde Regau, Oberösterreich
 Pürstling (Gemeinde Sandl), Ortsteil der Gemeinde Sandl, Oberösterreich

 Březník (Modrava), Einschicht der Gemeinde Modrava, Tschechien